Aljehin (redkeje tudi Alehin) [aljéhin/aléhin] je priimek več osebnosti ():

 Aleksander Aleksandrovič Aljehin (1892—1946), ruski šahist, brat Alekseja A. Aljehina
 Aleksej Aleksandrovič Aljehin (1888—1939), ruski šahist, brat Aleksandra A. Aljehina
 Jevgenij Stepanovič Aljehin (1893—1945), sovjetski general
 Nikolaj Pavlovič Aljehin (1913—1964), ruski raketni inženir

Glej tudi 

 Aljohin